Ву́лиця Січови́х Стрільці́в — вулиця у кількох населених пунктах України. Назва — на честь формувань Армії УНР у 1917—1919 роках.

 Вулиця Січових Стрільців — вулиця в Бережанах
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця в Бердичеві.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця в Бердянську.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця в Бершаді.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця в Білій Церкві.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця в Борисполі.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця в Боярці.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця в Броварах.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця в Василькові.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Дніпрі.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Дрогобичі.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Жашкові.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Жмеринці.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Знам'янці.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця в Івано-Франківську.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Калуші.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Кам'янці.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця в Києві.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Конотопі.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Коростені.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Корсуні-Шевченківському.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Кривому Розі.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Кропивницькому.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Луцьку.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Львові.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Малині
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Маріуполі.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Миколаєві.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Миколаївці.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця в Овручі.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця в Олевську.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Первомайську.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Переяславі.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Пирятині.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Полтаві.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Прилуках.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Рівному.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Світловодську.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Святогірську.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Слов'янську.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Сокирянах.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Старому Самборі.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Стрию.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Татаринові
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Тернополі.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця в Ужгороді.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Фастові.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця у Харкові.
 Вулиця Січових стрільців — вулиця у Хмельницькому.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця в Шепетівці.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця в Херсоні.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця в Хмільнику.
 Вулиця Січових Стрільців — вулиця в Харкові

Див. також 
 Провулок Січових Стрільців — провулок у Новоукраїнці.
 Провулок Січових Стрільців — провулок в Олевську.
 1-й Провулок Січових Стрільців — провулок в Олевську.
 Провулок Січових Стрільців — провулок у Святогірську.

Примітки